Götagalan, arrenafriidrottsarrangemang i Karlstad. Arrangerad av IF Göta.
Årligen samlas flera tusen personer för att se några av svensk friidrotts största på Tingvalla IP. 2007 hölls galan torsdagen den 26 juli.

Friidrott i Sverige
Friidrottstävlingar
Sportevenemang i Sverige
Sport i Karlstad